Plusieurs membres de la famille impériale de Russie ont porté le prénom d'Olga :
 Grande-duchesse Olga Nikolaïevna de Russie (1822-1892), reine de Wurtemberg ;
 Grande-duchesse Olga Feodorovna de Russie (1839-1891), née princesse Cécile de Bade ;
 Grande-duchesse Olga Constantinovna de Russie (1851-1926), reine des Hellènes ;
 Grande-duchesse Olga Alexandrovna de Russie (1882-1960), duchesse d'Oldenbourg ;
 Grande-duchesse Olga Nikolaïevna de Russie (1895-1918) ;
 Princesse Olga Andreïevna de Russie (1950).